Il singolare del Poznań Open 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2012.

Rui Machado era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.
 
Jerzy Janowicz ha battuto in finale 6–3, 6–3 Jonathan Dasnières de Veigy.

Teste di serie

 Jerzy Janowicz (Campione)
 Éric Prodon (quarti di finale)
 Íñigo Cervantes Huegún (Secondo turno, ritirato a causa di dolori dorso-lombari)
 Guillaume Rufin (primo turno)

  Jonathan Dasnières de Veigy (finale)
  Martín Alund (semifinali)
  Andreas Haider-Maurer (semifinali)
  Arnau Brugués-Davi (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Top half

Parte bassa

Note 
 
 

Poznań Open 2012